Монтерросо () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ульоа. Занимает площадь 118 км². Население — 4167 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 37 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 El concejo
 Información de la Diputación de Lugo

Населённые пункты Луго
Муниципалитеты Луго